Mojsinje est un toponyme qui peut désigner :
Mojsinje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Mojsinje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ćićevac, district de Rasina.